Democratische Partij van Kosovo, politieke partij in Kosovo
 Koerdische Democratische Partij, Koerdische politieke partij in Iraaks-Koerdistan
 Procureur des Konings (PdK), magistraat van het Openbaar Ministerie in België
 Dubbelekoppelingversnellingsbak, begrip uit de autotechniek; Porsche gebruikt hiervoor de aanduiding PDK
 Bond van Procureurs- en Deurwaardersklerken in Nederland, voormalige vakbond
 Procureurs en Deurwaarders Klerken, voormalige voetbalvereniging uit Den Haag